В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Бренду Шульц 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Яна Новотна (півфінал)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Кіміко Дате (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Бренда Шульц (півфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)

 Забіне Гак (3-тє коло)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Бренда Шульц (фінал)
 Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен (3-тє коло)
 Катарина Малеєва (3-тє коло)
 Барбара Ріттнер (3-тє коло)
 Майке Бабель (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open